Макси́м Го́рлицкий (Макси́м Тимофе́евич Сандо́вич; 31 января 1886, село Ждыня, Округ Горлице, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия — 6 сентября 1914, Горлицы, Королевство Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия) — священнослужитель Русской православной церкви.

Канонизирован в лике священномучеников. День памяти — 6 сентября (24 августа по ст.ст.), а также третья неделя по Пятидесятнице (Собор Галицких святых).

Биография 
Максим Сандович родился в лемковском селе Ждыня (ныне — Здыня, гмина Усьце-Горлицке, Малопольское воеводство, Польша) в семье грекокатолического псаломщика Тиматеуша (Тимофея) Садовича и его супруги Кристины.

С юных лет отличался благочестием. Ещё школьником он вставал рано утром, чтобы читать у себя в комнате молитвы и петь церковные песнопения. Он желал стать монахом или священником.

Учился в гимназии в городе Новый Сонч. Три месяца провел в Креховском монастыре.

Атмосфера грекокатолического монастыря василиан оказалась чуждой Максиму Сандовичу, который обращается в православие и переезжает в Российскую империю, в город Почаев, где становится послушником в Почаевской Лавре. На него большое влияние оказал будущий митрополит Антоний (Храповицкий), который способствовал поступлению Максима в Житомирскую духовную семинарию. По её окончании 11 сентября 1911 года Антоний рукоположил Максима Сандовича в священнический сан и благословил на служение на Лемковщине. Максим Сандович служил в нескольких лемковских сёлах (в селе Граб), где распространялось движение по переходу в православие.

Он подвергался гонениям со стороны австро-венгерских властей, враждебных по отношению к православным, неоднократно арестовывался и заключался в тюрьму. 28 марта 1912 года Максима Сандовича арестовали и перевезли во Львов, где обвинили в шпионаже в пользу Российской империи. Более двух лет провёл Максим Сандович в тюрьме, где ему обещали освобождение в случае отречения от православия. В июне 1914 году решением суда он был освобождён и вернулся в село Ждыня. С началом Первой мировой войны последовал новый арест Максима Сандовича, его семьи и односельчан, обвинённых в участи в русском движении. 6 сентября 1914 года без суда и следствия австрийская военная команда под предводительством ротмистра Дитриха расстреляла отца Максима во дворе тюрьмы в Горлицах на глазах его беременной жены, отца и односельчан. Последними словами Максима Сандовича были: «Да живёт Святое православие! Да живёт Святая Русь!».

Вдова Пелагея Сандович (Григорук), дочь сельского священника из белорусского села Новоберёзова на Подляшье, родила в концлагере Талергоф мальчика, также названного Максимом и ставшего православным священнослужителем.

Канонизация 

Почитание священномученика Максима распространилось среди карпаторусских православных и поддерживалось даже после их депортации в концлагерь Талергоф.

7 июля 1994 года решением Архиерейского собора Польской православной церкви был причислен к лику святых в лике священномученика: «провозглашается Святой Памяти Священник о. Максим Сандович — Священномучеником за Святое Православие, принимая во внимание его истинное почитание и всенародный культ. 2) Могилу о. Максима оставить нетронутой. 3) Днем Памяти Священномученика считать 6 сентября (24 августа по ст.ст.) — день его смерти. 4) Принять текст… тропаря, кондака и величания».

Летом того же года освящением креста в село Ждыня, месте рождения Максима Сандовича, начались празднования в честь нового святого Православной церкви. В сентябре 1994 года состоялись главные торжества в Горлицах.

10 сентября 1996 года решением Архиерейского собора Русской зарубежной церкви он внесён в месяцеслов Русской зарубежной церкви с днём памяти 24 августа старого стиля.

3 апреля 2001 года решениями Священного синода Украинской православной церкви имя священномученика Максима внесено в состав Собора Галицких святых, 22 ноября 2006 года — в состав Собора Карпаторусских святых и 20 июля 2012 года — в состав Собора Волынских святых.

24 декабря 2015 года решением Священного синода Русской православной церкви включён в месяцеслов Русской православной церкви с определением празднования его памяти 24 августа / 6 сентября.

Примечания

Литература 
 
  (в пер.)

Ссылки 

 Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская Священномученик Максим Сандович // pravoslavie.ru, 14 февраля 2002 года
 Ярослав Харкевич Священномученик Максим Горлицкий // pravoslavie.ru, 23 июня 2005
 Ireneusz Dańko Łemkowska procesja z relikwiami świętego // gazeta.pl, 05 września 2007.

Галицкие русофилы
Священномученики
Казнённые в Первую мировую войну
Казнённые в Австро-Венгрии